Le terme Osiris désigne notamment :
 Osiris, une divinité égyptienne ;
 les Mystères d'Osiris sont un ensemble de rites commémorant la mort et la résurrection du dieu Osiris.

 l'astéroïde  ;
 Osiris, un cratère d'impact situé sur Ganymède ;
 Osiris, nom informel de , une exoplanète de type Jupiter chaud orbitant autour de l'étoile  ;
 Osiris, un réacteur nucléaire français ;
 OSIRIS-REx une mission spatiale robotique de la NASA vers l'astéroïde 1999 RQ36 qui doit être lancée en 2016 ;
 Daniel Iffla dit Osiris, un banquier et mécène français ;
 Osiris, une compagnie de chaussures de skateboard et de BMX ;
 Osiris, un jeu de société ;
 Osiris, un navire patrouilleur de la Direction des Affaires maritimes ;
 Osiris (Système de Portail Sans Serveur), un logiciel de création de portail web distribué ;
 OzIris, une attraction du Parc Astérix ;
 OSIRIS-Multirisques, un logiciel d'élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde ;
 Osiris habitable, une jauge de course à la voile de la Fédération française de voile ;
 Osiris, la 9ème planète, un film australien de science-fiction réalisé par Shane Abbess, sorti en 2017 ;
 Osiris, une revue académique en histoire des sciences ;
 Osiris, une variété de pomme de terre ;
 HMS Osiris, un sous-marin de classe Odin de la Royal Navy.
 Osiris, le groupe de Reprise d'Éric Di Meco